Вислиценус () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вислиценус, Густав-Адольф (1803—1875) — немецкий протестантский богослов.
 Вислиценус, Йоханнес (1835—1903) — немецкий химик-органик.